Цоргонь лига 2009/2010 годов () — 17-й сезон чемпионата Словакии по футболу. Он начался 10 июля 2009 года и закончился 15 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первые два круга

Третий круг

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2009/2010
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2009 году
Спорт в Словакии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010